LADA («Ла́да») — марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ». Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой «Жигули». Следующее же семейство стало называться «Лада Спутник» и поставлялось на экспорт как LADA Samara, а в 1991 году стало называться так же и внутри страны.

Производящиеся модели 
Названия приведены в соответствии с современной заводской классификацией. Внутризаводские обозначения вида ВАЗ-XXXX приводятся в скобках. Если тип кузова или количество дверей (для хэтчбэка) не входят в заводское название модели, они указываются отдельно.

1977 — Нива 
 Нива (автомобиль)

2011 — LADA Granta 
 LADA Granta седан
 LADA Granta Drive Active
 LADA Granta лифтбек
 LADA Granta хетчбэк
 LADA Granta универсал SW
 LADA Granta SW Cross

2012 — LADA Largus 
 LADA Largus универсал
 LADA Largus универсал CNG
 LADA Largus Cross
 LADA Largus Cross CNG
 LADA Largus фургон
 LADA Largus грузовой фургон CNG

2015 — LADA Vesta 
 LADA Vesta седан
 LADA Vesta Cross
 LADA Vesta CNG
 LADA Vesta Sport
 LADA Vesta SW
 LADA Vesta SW Cross

2021 — LADA Niva Travel 
 LADA Niva Travel

Снятые с производства модели

1970 — Семейство «Классика» («Жигули») 
 ВАЗ-2101
 ВАЗ-2102
 ВАЗ-2103
 ВАЗ-2104
 ВАЗ-2105
 ВАЗ-2106
 ВАЗ-2107

1984 — Семейство Samara (Спутник) 
 ВАЗ-2108
 ВАЗ-2109
 ВАЗ-21099

1987 — «Ока» 
 ВАЗ-1111 «Ока»

1996 — Семейство 110 
 LADA 110
 LADA 111
 LADA 112
 LADA 112 Coupe

1997 — Семейство Samara 2 
 ВАЗ-2113
 ВАЗ-2114
 ВАЗ-2115

2004 — Семейство Kalina 
 LADA Kalina седан
 LADA Kalina хетчбэк
 LADA Kalina Sport
 LADA Kalina универсал

2007 — Семейство Priora 
 LADA Priora седан
 LADA Priora хетчбэк
 LADA Priora Coupe
 LADA Priora универсал

2011 — Семейство Granta 
 LADA Granta седан
 LADA Granta Sport
 LADA Granta лифтбек

2013 — Семейство Kalina 2 
 LADA Kalina хетчбэк
 LADA Kalina Sport
 LADA Kalina универсал
 LADA Kalina Cross

2016 — LADA XRAY 
 LADA XRAY
 LADA XRAY Cross

Экспорт 

Автомобили Lada (ВАЗ-2101) выставлялись на экспорт с 1971 года.
В середине 1980-х годов за рубежом были положительно встречены автомобили моделей Lada 2105/2107/2104. Автомобили Lada поставлялись в Азию, Африку, Латинской Америку, Канаду, Австралию и Океанию.

В 1988 году Lada стала лидером продаж в Чили, реализовав , что составило 12 % от всех автомобилей, купленных за год в этой стране. Намереваясь захватить автомобильный рынок Чили, в 1990—1992 годах Lada выступала в качестве титульного спонсора чилийского футбольного клуба «Коло-Коло», который в 1991 году завоевал Кубок Либертадорес. Название бренда было размещено на лицевой стороне футболок чилийских игроков.

Сравнительно высокую популярность обрели автомобили семейств Samara, Samara-2.
В 1990 году эти машины экспортировались в ряд европейских стран, Канаду и Новую Зеландию, некоторые модели Лады из Советского Союза импортировались в Бразилию и стали популярны для использования в качестве такси.

Начиная с 2010 года география поставок автомобилей Lada охватывала страны СНГ (более 90 %) и Европы (3—5 %), а также ряд государств Африки и Латинской Америки (не более 1,5—2 %).

Продажи в ЕС 
В 2016 году в странах Европейского Союза объём экспортных поставок «АвтоВАЗа» составил около 16,5 тыс. автомобилей, а в 2017 году экспорт вырос на 31 % и составил около 24 тыс. экземпляров.

С начала 2017 года седан LADA Vesta начал продаваться в Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии и Литве.
За 2017 год было продано 5167 моделей LADA в странах ЕС, что на 28,6 % больше показателя за 2016 год. 2,6 тыс. автомобилей было реализовано в Германии (Lada 4x4 — 1470 автомобилей; Granta — 693; Vesta — 472).

В апреле 2019 года «АвтоВАЗ» принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу «в связи с ужесточением экологических норм в европейских странах».

Ребрендинг 
2004
В 2004 году руководство «АвтоВАЗа» объявило о переходе на латиницу при официальном написании названий всех выпускаемых заводом автомобилей: Lada — вместо «ВАЗ» и «Лада». Руководивший в то время предприятием Владимир Каданников иронично заметил, что самые меткие названия его продукции даёт народ — «копейку» и «зубило» не искоренит никакая латиница.
Несмотря на смену бренда российские потребители продолжали отдавать предпочтение жаргонным названиям, связанным с номерами моделей.

2015
С 1 апреля 2015 года изменился фирменный логотип Волжского автозавода «Ладья», он стал более объёмным.

Автоспорт

Галерея

Снятые с производства

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт LADA
 Дилерские центры LADA будут серо-оранжевыми
 

АвтоВАЗ
Появились в 1970 году в СССР